Рудольф Грушинский (младший) (; , Прага) — чешский актёр кино, театра и телевидения. Сын народного артиста Чехословакии Рудольфа Грушинского.

Выпускник Академии артистического искусства в Праге. Играет на театральных сценах столицы. Снимается в кино и на телевидении.

Отец актера Рудольфа Грушинского (внука).

Избранная фильмография 
  — Signum laudis,
  — Postřižiny,
  — Jára Cimrman ležící, spící,
  — Праздник подснежников,
  — Rozpuštěný a vypuštěný,
  — Деревенька моя центральная
  — Dobří holubi se vracejí,
  — Начальная школа / Obecná škola — отец Тонды
  — Чёрные бароны,
  — Akumulátor 1,
  — Byl jednou jeden polda
  — Knoflíkáři,
  — Лебединое озеро / Jezerní královna — тюремщик
  — Я обслуживал английского короля / Obsluhoval jsem anglického krále — '' директор гостиницы Тихота

Телесериалы
 1988 — Cirkus Humberto,
 1989—1993 — Dobrodružství kriminalistiky,
 1991 — Silverův návrat na ostrov pokladů
 1991 — Zdivočelá země,
 1995 — Chobotnice 6 — Poslední tajemství
 1996—1997 — Hospoda,
 2001 — Duch český

Ссылки 
 Рудольф Грушинский на сайте imdb
 Rudolf Hrušínský ml.

Родившиеся в Праге
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)